Pulst steht für:

 Pulst (Marktschorgast), Ortsteil der politischen Gemeinde  Marktschorgast im Landkreis Kulmbach
 Pulst (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gemeinde Pulst, von 1875 bis 1958 Name einer politischen Gemeinde in Kärnten

Pulst ist der Familienname folgender Personen:

 Edda Pulst (* 1960), deutsche Wirtschaftsinformatikerin und Hochschullehrerin